USS Philippine Sea kan syfta på:

  – ett hangarfartyg i tjänst 1946–1958
  –  en robotkryssare i tjänst 1989–